Угурджа́н Карагёз (; ) — турецкий кёрлингист.

В составе мужской сборной Турции участник семи  (лучший результат — шестое место в ). В составе смешанной сборной Турции участник  (заняли девятое место). В составе смешанной парной сборной Турции участник двух  (лучший результат — восьмое место в ). В составе юниорской мужской сборной Турции участник двух  (лучший результат — девятое место в ).

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) играет в основном на позиции . Скип команды.

Достижения 
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции